Tina Demeester is een personage uit de politieserie Flikken en wordt vertolkt door Tania Kloek. Tina komt bij de Gentse flikken in seizoen 7 en zal niet meer voorkomen in volgende reeksen.

Seizoen 7 
Tina leren we kennen als vervangster van  Pasmans aan de zijde van  Raymond, als Pasmans zijn nieuwe appartement gaat opknappen. Ze heeft al heel wat politiezones achter zich gelaten en vertrekt overal weer binnen zeer korte tijd, mede omdat ze altijd te laat is, ze altijd precies als haar dienst erop zit weg is en altijd snoep in haar mond heeft.

Als Raymond en Tina bij de koelwagen zijn waar  Britt in opgesloten zit met weinig zuurstof, hebben ze het bevel gekregen te wachten op versterking. Tina vindt dit echter niets en gaat met getrokken revolver op de koelwagen af. Raymond volgt noodgedwongen. Als Tina en Raymond niet op de koelwagen af waren gegaan, waren sommige vluchtelingen dood geweest. Hierdoor mag Tina in het team blijven, en nu aan de zijde van  Merel.

Merel ziet dit niet zitten, maar in een verkrachtingszaak leren de twee dames elkaar beter waarderen. Als Tina's moeder in Gent opduikt, levert dit één en al ellende op tussen Tina en haar moeder. Tina denkt dat haar moeder haar in de steek heeft gelaten en haar nooit brieven heeft gestuurd, maar later komt ze erachter dat haar opa die nooit aan haar heeft gegeven. Dit zorgt voor heel veel misverstanden en daarom heeft Tina haar moeder al tien jaar niet meer ontmoet, omdat ze ook nog aan de drank is.

Als Merel gestalkt wordt door Tommy, is het Tina die voorstelt bij haar te blijven slapen en zo Merel te beschermen. Als Tommy Merel wil neerschieten vanaf het dak van de Vooruit, is het Tina die hem bijna te pakken heeft, zonder dat Merel daadwerkelijk wordt neergeschoten. Maar Tommy ontkomt en gijzelt Lola, zijn dochter die hij samen met Winter heeft. Als het team hem bijna te pakken heeft, schiet hij Nick neer, maar Pasmans rekent hem in. Een grote zoekactie wordt gestart om Lola te kunnen vinden. Dit lukt uiteindelijk, maar Tommy wordt hierbij wel doodgeschoten door Merel.

Seizoen 8 
In het begin van het seizoen maakt ze een fout door met een informant, die ze nog kent van vroeger, naar bed te gaan. Als gevolg daarvan wordt Tina geschorst. Hoelang haar schorsing duurt, is niet bekend. Zij verlaat dan ook de reeks in aflevering 3.

Demeester